Сергіївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Сергіївська волость — Калузького повіту Калузької губернії;
 Сергіївська волость — Мещівського повіту  Калузької губернії;
 Сергіївська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Сергіївська волость — Гадяцького повіту Полтавської губернії;
 Сергіївська волость — Сапожківського повіту Рязанської губернії;
 Сергіївська волость — Козловського повіту Тамбовської губернії.